Авраам Лопухин:
 Лопухин, Авраам Васильевич (1774—1835) — русский поэт и переводчик.
 Лопухин, Авраам Никитич (ум. 1685) — боярин и воевода.
 Лопухин, Авраам Степанович (1737—1799) — генерал-поручик, Орловский генерал-губернатор.
 Лопухин, Авраам Фёдорович (ум. 1718) — «казнённый смертью» заговорщик.